Pilwa (rivier) - rivier in de regio Perm, Rusland
 Pilwa (Bartoszyce) - dorp in powiat Bartoszyce, Ermland-Mazurië, Polen
 Pilwa (Węgorzewo) - dorp in powiat Węgorzewo, Ermland-Mazurië, Polen